Александр Алёхин:
 Алёхин, Александр Александрович (правильно: Алехин) (1892—1946) — русский шахматист, 4-й чемпион мира по шахматам.
 Алёхин, Александр Данилович (1934—1994) — российский учёный, искусствовед, педагог.